Исерлис (Иссерлис, Исерлес, Иссерлес) — еврейская патронимическая фамилия (от мужского личного имени Исер):
 Исерлис, Юлий Давыдович (1888—1968) — российский, австрийский и британский пианист, музыкальный педагог.
 Иссерлис, Стивен (род. 1958) — британский академический музыкант, виолончелист, внук Ю. Д. Исерлиса.
 Иссерлес, Моше (1520—1572) — польский раввин, автор комментария к кодексу Шулхан Арух.